A Publituris é uma revista fortemente implantada no mercado turístico e hoteleiro português, desde 1968. Destina-se aos profissionais deste sector.

A Publituris é quinzenal e sai às 6ª feiras. A actualização das notícias é constante através do próprio site e através da newsletter diária.

Está presente como Portuguese Media Partner, nos principais certames - FITUR (Madrid), WTM (Londres) e ITB (Berlim).

Organiza anualmente a Gala do Turismo - Prémios Publituris.

Ligações externas 
 

Jornais de Portugal
Jornais em língua portuguesa